Сатие́ндра Капу́р (настоящее имя — Сатье́н Каппу, ; 14 января 1931 — 27 октября 2007, Мумбаи Индия) — индийский характерный актёр, снимавшийся в основном в фильмах на хинди. Среди наиболее известных его ролей: дядя Зиты в фильме «Зита и Гита» и слуга тхакура в «Месть и закон».

Биография 
Сатиендра Капур родился 14 января 1931 года. Свою карьеру он начал в 1952 году в качестве театрального актёра в  (ИПТА) в Бомбее (ныне — Мумбаи). С 1960 года снимался в Болливуде. В основном исполнял роли второго плана — отцов, дядей, близких родственников, полицейских, врачей и коварных злодеев. Сыграл несколько примечательных ролей в блокбастерах с участием Амитабха Баччана. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах. Именно он посоветовал взять его коллегу по ИПТА, Амджада Хана, на роль бандита Габбара Сингха в фильм «Месть и закон».

Сатиендра Капур скончался от сердечного приступа 27 октября 2007 года в Мумбаи, оставив после себя жену и четырёх дочерей. Его внучка была замужем за режиссёром .

Избранная фильмография 

 1961 — Кабулец — Манодж
 1963 — Заключённая
 1968 — Продавец мечты — Питер де Соуза
 1970 — Игрушка — профессор
 1970 — Оборванная связь
 1972 — Зита и Гита — дядя Бадринах
 1973 — Затянувшаяся расплата — инспектор
 1975 — Стена — Ананд Верма, отец
 1975 — Месть и закон — Рамлал, слуга Тхакура
 1978 — Главарь мафии — инспектор Верма
 1981 — Сирота — Кайлаш Натх
 1982 — Преданный слуга — Гирдар
 1983 — Носильщик — Аслам
 1988 — Супруга — Джагат Дада
 1990 — Сердце — Гирдхарилал
 1992 — Сын — Шьямлал
 1997 — Зов земли — Шуркьен
 1999 — Мятежная душа — дядя Раджа

Примечания

Ссылки 
 
 Сатиендра Капур на сайте КиноПоиск

Умершие от инфаркта миокарда
Люди, чей прах был развеян